FNV steht als Abkürzung für:

 Fábrica Nacional de Veículos, brasilianischer Automobilhersteller
 Federatie Nederlandse Vakbeweging, niederländischer Gewerkschaftsbund
 FNV (Informatik), ein Algorithmus zur Generierung von Streuwerten über Datenfelder

Abkürzung